Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 1989)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
Miami
Tennis aux États-Unis en 1989
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1989
Tennis en avril 1989